Kameroense presidentsverkiezingen kan verwijzen naar:

Kameroense presidentsverkiezingen (1965)
Kameroense presidentsverkiezingen (1970)
Kameroense presidentsverkiezingen (1975)
Kameroense presidentsverkiezingen (1980)
Kameroense presidentsverkiezingen (1984)
Kameroense presidentsverkiezingen (1988)
Kameroense presidentsverkiezingen (1992)
Kameroense presidentsverkiezingen (1997)
Kameroense presidentsverkiezingen (2004)
Kameroense presidentsverkiezingen (2011)
Kameroense presidentsverkiezingen (2018)

Zie ook
Kameroense parlementsverkiezingen